„Rockada“ е българска рок-група, от град Русе, създадена през 2006 г. Името на групата се изписва на латиница, за да не се бърка с друга група „Рокада“ от град Завет, съществувала до средата на 90-те години. Групата Rockada се разпада на 23 юли 2015 г.

История 
Група Rockada е създадена в град Русе, на 8 септември 2006 година. Идеята се ражда съвсем спонтанно. Организирани са няколко джем-сешън рок-купона в съществуващия тогава клуб „Рокада“. Впоследствие Ники Хараламбиев, Иво Минчев, Росен Димиров, Владо Караджов и Пламен Петков основават и кръщават групата си на заведението, което ги събра. Първото участие на новосформираната група е само седмица по-късно на фестивала в гр. Разград. Там микрофона си поделят Карел Маринович и Владо. Малко след това обстоятелствата изпращат Владо далеч от Русе и той напуска групата. В търсене на нов вокалист, четиримата приятели попадат на Йордан Минчев. Данчо пее на два концерта и групата се разделя с него. Малко по-късно Цецо Анастасов-The Animal (група Попокатепетл) е поканен за фронтмен на рокаджиите. След много яки купони през август 2008 се налага Цецо да напусне Rockada. Причината за това е личната му ангажираност. Групата с мъка се разделя с фронтмена си. На негово място застава Симеон Николов. Монката е с голям опит в музиката зад гърба си. Той предава друг блясък на групата.

Разпадане през 2013 
В края на 2012 г. Симеон Николов напуска групата. Той основава The Chopurs и става техен басист и вокал. Малко след това, Пламен Петков също прекратява участието си в Rockada с обяснението, че ще се отказва от музиката и продава барабаните си. Росен Димитров също напуска вече разпадналата се група и се присъединява към The Chopurs, където свири на клавишни и тромбон. Така Rockada се разпада.

Възстановяване 
След официалното спиране на съществуването на Rockada се налага участието на музикантите в концерт, за който са поели ангажимент още в пълен състав. Останките от Rockada (Иво Минчев и Николай Харалмбиев) канят членовете на оригиналния състав за това участие, но поради други ангажименти те отказват. Тогава Ники и Иво събират сборна формация, която кръщават Rockada само за участието. Основен вокал е Ники Хараламбиев. В групата взимат участие Николай Ганчев (китара) и Николай Николаев (ударни). След успешното участие през юни 2013, музикантите решават да продължат да свирят в този формат (две китари, вместо клавир и китара). Барабанистът не продължава с тях, поради голям брой музикални ангажименти с Claymore и Anegdot. Това отново връща групата в „първи клас“. Направени са няколко проби с други барабанисти, но без утвърден титуляр. Това продължава до лятото на 2014 г., когато групата прави пробни репетиции с Валентин Икономов. Вальо много добре пасва на групата. Това дава надежда за съществуването на русенската банда. Много скоро се задава и първото участие, като Rockada канят за фронтмен стария си вокалист Цецо Анастасов-The Animal. Той прекрасно отговаря на новия по-тежък музикален стил на Rockada. Така групата утвърждава състава си и продължава съществуването си.

Разпадане през 2015 
През юли 2015 групата е разклатена от вътрешни конфликти, чиито корен е стилът музика на Rockada. В крайна сметка групата уволнява Иво Минчев (който иска да завърне Rockada към по-мелодичен рок) и формацията продължава под ново име (Insane). И без това слагането на името Rockada в този състав и този стил е смятано за грешка, според музикантите. Промяната на стила в съвсем друга посока и коренно смененият състав би трябвало да бъдат създадени под друго име. Иво Минчев споделя в социалните мрежи следното: "Грешка беше, че взехме името „Rockada“ за един проект, който няма нищо общо с Rockada. Нищо, освен мен и Николай Хараламбиев. Решихме да използваме името, за да не изгубим старите приятели и фенове. Е, все пак ги изгубихме. Къде с липсата ни от сцената, къде с новия стил... Rockada си умря отдавна, ама не ми се искаше да го призная пред себе си.".

В крайна сметка това е краят на съществуването на Rockada – де-факто и де-юре.

В началото на 2016 година Иво Минчев също започва нов проект с част от музикантите от Divison One, който не просъществува дълго. Известно време свири сам като уличен музикант, като събира шитока популярност. Обикаля клубове в Русе и страната със соловата си програма. През 2019 е поканен за втори китарист в русенската група MIG 21, в която титулярен барабанист е Пламен Петков.

Постижения 
Първото постижение на момчетата от Rockada е събуждането на музикалния живот в Русе през 2007 г. Тогава освен Rockada в града съществуват още две групи. Освен клуб „Рокада“ (който се закрива скоро) няма други места, където групите да могат да се изявяват. Рок-живота в Русе е сведен почти до нула. По инициатива на Иво Минчев и Ники Хараламбиев се създава неправителствена организация в подкрепа на музикалния живот в града. Сдружението е кръстено ЕВРОПРО. Създаването му е достатъчно, за да започне да се събужда русенската рок култура. Година след това рок групите в Русе вече са над десет.

Второ важно постижение за музикантите е участието им на конкурса в град Несебър. Музикантите се прибират с цели шест награди от фестивала. Печелят следните награди:
 Гран при на фестивала (цялостна награда)
 Най-добър китарист (Иво Минчев)
 Най-добър клавирист (Росен Димитров)
 Най-добър басист (Николай Хараламбиев)
 Най-добра авторска песен (Wayside Motel)

Творчество 
Група Rockada е реализирала общо шест авторски песни, от които само четири са виждали сцена. Вследствие на стиловата промяна и смяната на състава тези песни са оставени на заден план.

Състав

Timeline

Външни препратки 
 Официален сайт на Rockada 
  Rockada в Български рок архиви
 YouTube профил на Rockada
 Профил във Facebook.com

Български рок групи
Български метъл групи
Музикални групи в Русе
Основани в България през 2006 година
Основани в България през 2014 година